Neferhotep (auch Nefer-hotep, Neferhetep oder Nefer-hetep) ist ein altägyptischer Personenname, der vom Alten Reich bis in die Spätzeit gebräuchlich war. Die Übersetzung des Namens lautet „Vollkommen und zufrieden“. Er konnte sowohl von Männern als auf von Frauen getragen werden. Es existierten auch die rein weibliche Variante Neferhetepet und die offenbar rein männliche Variante Neferhetepu.

Namensträger

Könige 
 Neferhotep I., 13. Dynastie
 Neferhotep II., 13. Dynastie
 Neferhotep III., 13. oder 16. Dynastie

Sonstige 
 Neferhotep (Ältester der Halle), Totenpriester der 5. Dynastie, Besitzer einer Mastaba auf dem Central Field der Nekropole von Gizeh
 Neferhotep (Schreibervorsteher), Beamter der 5. Dynastie, Besitzer eines Grabes in Sakkara
 Neferhotep (Vorsteher der Ka-Diener), Totenpriester der 5. Dynastie, Besitzer einer Mastaba auf dem Central Field der Nekropole von Gizeh
 Neferhotep (Bogenträger), Soldat der 12. oder 13. Dynastie; Besitzer des thebanischen Grabes TT316
 Neferhotep (Königstochter), Prinzessin der 13. Dynastie, genaue Einordnung unsicher.
 Neferhotep (Scheunenvorsteher), Beamter unter Thutmosis III. und Amenophis II., 18. Dynastie; Besitzer des thebanischen Grabes A5
 Neferhotep (Schreiber), Beamter unter Thutmosis IV. und Amenophis III., 18. Dynastie; Besitzer des thebanischen Grabes TT257
 Neferhotep (Erster Schreiber des Amun), Beamter unter Eje II., 18. Dynastie; Besitzer des thebanischen Grabes TT49
 Neferhotep (Wahrsager des Amun-Re), Priester unter Haremhab, 18. Dynastie; Besitzer des thebanischen Grabes TT50
 Neferhotep (Vorarbeiter in Deir el-Medina), Vorarbeiter in Deir el-Medina, von Haremhab bis Ramses II., 18./19. Dynastie; Besitzer des thebanischen Grabes TT6
 Neferhotep (Vorarbeiter), Vorarbeiter unter Ramses II., 19. Dynastie; Besitzer des thebanischen Grabes TT216

Literatur 
 Aidan Dodson, Dyan Hilton: The Complete Royal Families of Ancient Egypt. The American University in Cairo Press, Kairo 2004, ISBN 977-424-878-3.
 Hermann Ranke: Die ägyptischen Personennamen. Band 1. Augustin, Glückstadt 1935, S. 198, Nr. 14, 20, 21 (online als PDF).

Altägyptischer Personenname